Filip Manojlović – calciatore serbo
 Miki Manojlović – attore serbo
 Predrag Manojlović – pallanuotista jugoslavo
 Radmila Manojlović – cantante serba